Les   sont une famille  et un groupe de temnospondyles amphibies de taille moyenne à grande, connus d'Amérique du Nord et d'Europe.

Présentation 
Ils sont définis comme tous les éryopoïdes avec des vacuités interptérygoïdiennes (espaces dans l'os interptérygoïdien) arrondies à l'avant ; et grandes narines externes (Laurin et Steyer 2000). Tous les genres précédemment inclus dans les Eryopidae (Carroll 1988) ne sont pas retenus dans les révisions cladistiques.

Cladogramme

Genres contenus 

?Cheliderpeton
Chelydosaurus
Clamorosaurus
Eryops 
Onchiodon
Osteophorus
Syndyodosuchus

Galerie

Bibliographie 
 Carroll, R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, W.H. Freeman & Co.
 Laurin. M and Steyer, J-S, (2000),  Phylogeny and Apomorphies of Temnospondyls - Tree of Life project

Voir aussi 
 la liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes 

Eryopoidea - Mikko's Phylogeny Archive

Notes et références

Notes

Références 

Amphibien du Permien
Taxon fossile décrit en 1882
Amphibien décrit au XIXe siècle
Amphibien fossile d'Europe
Famille d'amphibiens (nom scientifique)
Famille d'amphibiens fossile